No Quiero ser Bella (producción de Teleamazonas, 1993) es una telenovela protagonizada por Laura Suárez, David Gil y Adriana Manzo.

Sinopsis 

Una hermosa mujer (Laura Suárez) teme enamorarse porque de ser así se cumpliría una terrible maldición: Una terrible tragedia le ocurriría al amor de su vida solo por ser bella. Por todos los medios ella intentara acabar con su belleza para que ningún hombre se fije en ella incluso recurrirá a un doctor (David Gil) para que la haga un cicatriz en el rostro pero este termina enamorándose de ella. A pesar de todos sus esfuerzos, llega a su vida el amor pero una malvada rival (Adriana Manzo) hará hasta lo imposible por separarlos.

La serie termina con la muerte del doctor, el personaje de Adriana Manzo los cita en un lugar alejado de la ciudad y les dispara a ambos y luego se suicida ella, solo sobrevive Laura Suárez, y se cumple con el maleficio de su abuela puesto que esta se suicidó por ser bella.

Elenco 
 Laura Suárez
 David Gil
 Adriana Manzo
 Gonzalo Samper
 Martha Ormaza

Curiosidades 
 El tema principal de esta telenovela (Aunque no se donde estás), le dio éxito a la cantante y artista del momento Riccardo Perotti.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web de Teleamazonas
 No Quiero ser Bella en Telenovelas Ecuatorianas

Telenovelas de Ecuador
Telenovelas de 1993